Holubice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Holubice (okres Praha-západ)
 Holubice (okres Vyškov)